Barski ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Barski (1909–1985), polnisch-französischer Biologe
 Klaus Barski (* 1943), deutscher Immobilienhändler und Autor

Pseudonym:
 Alexander von Bandrowski (1860–1913), österreichisch-polnischer Schauspieler, Sänger (Tenor) und Intendant

Siehe auch:
 Barskiwald, Wald in der russischen Republik Baschkortostan
 Barskih
 Barsky
 Barskyj